Lipki peut faire référence :

en Pologne
 Lipki, un village de la voïvodie de Łódź,
 Lipki, un village de la voïvodie d'Opole,
 Lipki, un village du powiat de Chojnice de la voïvodie de Poméranie,
 Lipki, un village du powiat de Malbork de la voïvodie de Poméranie,
 Lipki, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

en Russie
 Lipki est une ville de l'oblast de Toula, dans le raion Kireïevski.